XQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qualicum (BC) (Canada)